

Праздники и памятные дни 
См. также: :Категория:Праздники 28 января

Общественные 
 - Международный день защиты персональных данных

Национальные 
  — День Армии.

Религиозные 
  Католицизм
 — память святого ;
 — память святого Фомы Аквинского.

  Русская Православная Церковь
 — память преподобного Павла Фивейского (341);
 — память преподобного Иоанна Кущника (V);
 — память преподобномученика Пансофия Александрийского (249—251);
 — память преподобных Прохора Пшинского (X) и Гавриила Лесновского (XI);
 — память святителя Герасима II (Палладаса), Патриарха Александрийского (1714);
 — память священномученика Михаила Самсонова, пресвитера (1942):

Славянские праздники:
 Велесичи (Кудесы) — День домового.

Именины 
 Католические: Фома, Юлиан
 Православные: Алпсидий, Варлам, Гавриил, Герасим, Елена, Елпидий, Иван, Михаил, Павел, Пансофий, Прохор

События 
См. также: :Категория:События 28 января

До XIX века 
 98 — римским императором становится Марк Ульпий Траян, второй из так называемых «хороших императоров».
 1077 — папа римский Григорий VII одержал верх над немецким королём и монархом Священной Римской империи Генрихом IV в конфликте, завершившимся «хождением в Каноссу».
 1226 — правитель Тулузы Раймунд VII (граф Тулузы) отлучён от церкви папой римским.
 1495 — папа римский Александр VI выдал французскому королю Карлу VIII в качестве заложника своего сына Чезаре Борджиа.
 1596 — на борту своего корабля от дизентерии умер английский мореплаватель Фрэнсис Дрейк.
 1724 — указом Петра I основаны Петербургская академия наук и Петербургский университет.
 1725 — в России наступила «эпоха дворцовых переворотов».
 1762 — российский император Пётр III помиловал фельдмаршала Б. К. Миниха.

XIX век 
 1813 — опубликован роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение».
 1820 — русской кругосветной экспедицией на шлюпах «Восток» и «Мирный» была открыта Антарктида.
  — в пригороде Чикаго основан Северо-Западный университет.
  — Франко-прусская война: капитуляция Парижа.
 1900 — в Лейпциге основан Немецкий футбольный союз.

XX век 
 1906 — в Санкт-Петербурге открылись женские политехнические курсы — первое в России высшее техническое учебное заведение для женщин.
 1918 — Эстония и Латвия объявляют свою независимость от России.
  — Карл Густав Эмиль Маннергейм учредил орден Белой розы Финляндии.
 1930 — испанский диктатор Мигель Примо де Ривера ушёл в отставку.
  — Японо-китайская война: началось Первое Шанхайское сражение.
 1933 — в Германии ушло в отставку правительство Курта фон Шлейхера, последнее правительство Веймарской республики.
 1945 
 Вторая мировая война: Андрей Власов назначен главнокомандующим Русской освободительной армии.
 Вторая мировая война: советские войска заняли Мемель (Клайпеду).
 1956 —  лыжница Любовь Козырева победила на дистанции 10 км на зимних Олимпийских играх в Кортине-д’Ампеццо и принесла СССР первую в истории золотую медаль зимних Олимпиад.
  — принятие Делийской декларации против ядерной войны.
  — катастрофа американского космического корабля «Челленджер».
 
 Борис Ельцин издал указ «О свободе торговли».
 Катастрофа Ми-8 близ Шуши.
  — в Москве прошёл финал первого международного конкурса красоты «Мисс Содружество».

XXI век 
  — катастрофа Boeing 727 под Ипьялесом в Колумбии, 94 погибших.
  — в ходе встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Леонида Кучмы подписан Договор о российско-украинской государственной границе.
  — в Москву прибыл Рауль Кастро. Это первый официальный визит лидера Кубы в Россию после распада СССР.
  — Верховная рада Украины отменила законы 16 января. Николай Азаров подал в отставку.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся 28 января

До XVIII века 
 1457 — Генрих VII (ум. 1509), король Англии и Ирландии (с 1485), первый монарх из династии Тюдоров.
 1600 — Климент IX (в миру Джулио Роспильози; ум. 1669), 238-й папа римский (с 1667).
 1608 — Джованни Альфонсо Борелли (ум. 1679), итальянский учёный-универсал, основоположник биомеханики.
 1611 — Ян Гевелий (ум. 1687), польский астроном, конструктор телескопов, основатель селенографии.

XVIII век 
 1706 — Джон Баскервилл (ум. 1775), английский типограф и издатель, создатель шрифтов нового стиля, носящих его имя.
 1741 — Наталья Голицына (ум. 1838), фрейлина «при дворе четырёх императоров», прототип главной героини повести А. С. Пушкина «Пиковая дама».
 1755 — Самуэль Томас Зёммеринг (ум. 1830), немецкий анатом и физиолог.
 1767 — Пётр Талызин (ум. 1801), генерал-лейтенант русской армии, участник заговора против императора Павла I.
 1777 — князь Сергей Гагарин (ум. 1862), деятель русского сельского хозяйства, действительный тайный советник, обер-гофмейстер.
 1784 — Джордж Гамильтон-Гордон, граф Эбердин (ум. 1860), английский политический деятель, 34-й премьер-министр Великобритании (1852—1855).
 1800 — Фридрих Штюлер (ум. 1865), прусский архитектор.

XIX век 

 1821 — архимандрит Павел (в миру Пётр Леднев; ум. 1895), русский миссионер, писатель, публицист, настоятель Никольского единоверческого монастыря.
 1841
 Василий Ключевский (ум. 1911), российский историк, профессор Московского университета.
 Генри Мортон Стэнли (наст. имя Джон Роулендс; ум. 1904), американский журналист, путешественник, исследователь Африки.
 1845 — Виктор Пашутин (ум. 1901), русский врач, один из создателей патофизиологической школы в России.
 1848 — Гасаналиага-хан Карадагский (ум. 1929), азербайджанский педагог, поэт, историк.
 1853
 Хосе Марти (погиб в 1895), кубинский писатель, журналист и революционер, национальный герой Кубы.
 Владимир Соловьёв (ум. 1900), русский философ, поэт, публицист, литературный критик.
 1858 — Эжен Дюбуа (ум. 1940), нидерландский антрополог, впервые нашедший останки ископаемого питекантропа.
 1863 — Григорий Хлопин (ум. 1929), русский советский учёный-гигиенист.
 1864 — Анна Голубкина (ум. 1927), скульптор, одна из первых в России последовательниц импрессионизма.
 1877 — Семён Франк (ум. 1950), русский философ, религиозный мыслитель и психолог.
 1881 — Александр Цуцунава (ум. 1955), грузинский актёр, режиссёр, народный артист Грузинской ССР.
 1884 — Огюст Пиккар (ум. 1962), швейцарский исследователь, физик, изобретатель стратостата и батискафа.
 1887 — Артур Рубинштейн (ум. 1982), польский и американский пианист.
 1888 — Осип Брик (ум. 1945), российский и советский писатель, литературный критик, сценарист, стиховед.
 1892 — Иван Тюленев (ум. 1978), советский военачальник, генерал армии.
 1893 — Пётр Богатырёв (ум. 1971), советский фольклорист, этнограф и переводчик.
 1897 — Валентин Катаев (ум. 1986), русский советский писатель, поэт, киносценарист, драматург, журналист.
 1900 — Элис Нил (ум. 1984), американская художница, мастер портрета.

XX век 

 1901 — Николай Осипов (ум. 1945), русский балалаечник, педагог, дирижёр, руководитель оркестра, заслуженный артист РСФСР.
 1902 — Альфред Барр (ум. 1981), американский искусствовед, первый директор Музея современного искусства в Нью-Йорке.
 1904 — Теофилис Тильвитис (ум. 1969), литовский советский поэт и переводчик.
 1909 — Иосиф Туманов (наст. фамилия Туманишвили; ум. 1981), актёр, режиссёр, педагог, народный артист СССР.
 1912
 Алексей Консовский (ум. 1991), актёр кино и озвучивания, народный артист РСФСР.
 Джексон Поллок (ум. 1956), американский художник-абстракционист.
 1918 — Аль Деми (погиб в 1943), албанский партизан-антифашист, народный Герой Албании.
 1924 — Марсель Бродхарс (ум. 1976), бельгийский художник-сюрреалист, поэт, кинорежиссёр.
 1927
 Пер Оскарссон (ум. 2010), шведский актёр, сценарист, кинорежиссёр, призёр Каннского кинофестиваля.
 Хироси Тэсигахара (ум. 2001), японский режиссёр игрового и документального кино.
 1929 — Клас Олденбург, американский скульптор, классик поп-арта.
 1933 — Алексей Кожевников (ум. 1986), киноактёр, заслуженный артист РСФСР.
 1934 — Эдуард Гаврилов (ум. 2000), советский кинорежиссёр и сценарист.
 1936 — Алан Алда (при рожд. Альфонсо Джозеф Д'Абруццо), американский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер, лауреат шести «Золотых глобусов», пяти премий «Эмми».
 1938 — Леонид Жаботинский (ум. 2016), украинский советский штангист, двукратный олимпийский чемпион (1964, 1968), 4-кратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы.
 1943
 Александр Пашутин, советский и российский актёр театра и кино, народный артист РФ.
 Михаил Пташук (ум. 2002), советский и белорусский кинорежиссёр, сценарист.
 Пол Хендерсон, канадский хоккеист.
 1945 — Роберт Уайатт, британский музыкант, один из создателей рок-группы Soft Machine.
 1947 — Леонид Стуканов (ум. 1998), советский и российский художник, педагог.
  — Илкка Канерва (ум. 2022), финский политик, президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ (2014—2016).
  — Грегг Попович, американский баскетбольный тренер, рекордсмен по выигранным матчам в НБА.
  — Хамад ибн Иса Аль Халифа, король Бахрейна (с 2002 года).
 1951 — Леонид Каденюк (ум. 2018), украинский лётчик-испытатель и космонавт, Герой Украины.
 1954
 Хайме Гарса, мексиканский актёр сериалов и эстрадный певец.
 Брюно Метсю (ум. 2013), французский футболист и тренер.
 1955
 Сергей Дроздов (ум. 2012), советский и российский певец, гитарист, автор песен, солист ВИА «Синяя птица».
 Николя Саркози, французский политик, президент Франции (2007—2012).
 1959 — Фрэнк Дарабонт, американский кинорежиссёр («Зелёная миля», «Побег из Шоушенка» и др.), сценарист, продюсер.
  — Сергей Супонев (ум. 2001), советский и российский телеведущий, руководитель дирекции детских программ ОРТ.
 
 Ольга Кабо, советская и российская актриса театра и кино, певица, заслуженная артистка РФ.
 Сара Маклахлан, канадская певица, автор песен, лауреат премии «Грэмми».
 
 Елена Баранова, российская баскетболистка, олимпийская чемпионка (1992), двукратная чемпионка Европы.
 Миндаугас Карбаускис, российский театральный режиссёр литовского происхождения, художественный руководитель Московского театра им. Вл. Маяковского (2011—2022).
  — Антон Кротов, российский путешественник.
  — Джанлуиджи Буффон, итальянский футбольный вратарь, чемпион мира (2006).
  — Ник Картер, американский певец, гитарист, актёр, участник группы «Backstreet Boys».
  — Элайджа Вуд, американский актёр кино и телевидения.
  — Микаэль Гигу, французский гандболист, трёхкратный олимпийский чемпион (2008, 2012, 2020).
  — Андре Игудала, американский баскетболист, чемпион мира (2010) и Олимпийских игр (2012).
 
 Лаурис Дарзиньш, латвийский хоккеист.
 Лизбет Трикетт (Лентон), австралийская пловчиха, 4-кратная олимпийская чемпионка
  — Лера Массква (при рожд. Валерия Гуреева), российская певица и автор песен.
  — Брюно Массо, французский и немецкий фигурист (парное катание), чемпион мира и Олимпийских игр (2018).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие 28 января

До XIX века 

 814 — Карл Великий (р. 742), король франков (с 768).
 1547 — Генрих VIII (р. 1491), король Англии (с 1509).
 1596 — сэр Фрэнсис Дрейк (р. ок. 1540), английский мореплаватель, пират, вице-адмирал.
 1613 — Томас Бодли (р. 1545), английский дипломат и учёный, руководитель Бодлианской библиотеки, названной в его честь.
 1621 — Павел V (в миру Камилло Боргезе: р. 1552), 233-й папа римский (1605—1621).
 1663 — Франческо Мария Гримальди (р. 1618), итальянский физик, астроном, составивший первую карту Луны.
 1687 — Ян Гевелий (р. 1611), польский астроном, основатель селенографии.
 1754 — Людвиг Хольберг (р. 1684), норвежско-датский писатель, драматург, историк, философ.

XIX век 
 1815 — Иван Теребенёв (р. 1780), русский скульптор и график.
 1831 — Александр Измайлов (р. 1779), русский баснописец, издатель, публицист.
 1838 — Александр Полежаев (р. 1804), русский поэт, переводчик.
 1859
 Карл Адольф Агард (р. 1785), шведский ботаник, альголог, теолог, энциклопедист.
 Уильям Прескотт (р. 1796), американский историк.
 1864 — Бенуа Поль Эмиль Клапейрон (р. 1799), французский физик и инженер.
 1868 — Адальберт Штифтер (р. 1805), австрийский писатель и художник.
 1893 — Густав Йонге (р. 1829), бельгийский художник.
 1894
 Александр Миддендорф (р. 1815), российский естествоиспытатель, путешественник, член Петербургской Академии наук.
 Август Хирш (р. 1817), немецкий врач-эпидемиолог, историк медицины.
 1896 — Джузеппе Фиорелли (р. 1823), итальянский политический деятель, археолог, нумизмат.

XX век 

 1901 — Иосиф Гурко (р. 1828), генерал-фельдмаршал, один из выдающихся российских полководцев.
 1903 — Робер Планкет (р. 1848), французский композитор.
 1915 — Николай Умов (р. 1846), русский физик-теоретик, философ.
 1916 — граф Илларион Воронцов-Дашков (р. 1837), русский государственный и военный деятель.
 1920 — Панас Мирный (р. 1849), украинский писатель, драматург, общественный деятель.
 1921 — граф Павел Бенкендорф (р. 1853), обер-гофмаршал Двора российского императора Николая II.
 1928 — Висенте Бласко Ибаньес (р. 1867), испанский писатель.
 1935 — Михаил Ипполитов-Иванов (р. 1859), русский композитор, дирижёр, педагог, народный артист.
 1939 — Уильям Батлер Йейтс (р. 1865), ирландский поэт, лауреат Нобелевской премии (1923).
 1949 — Александр Коновалов (р. 1875), русский предприниматель и политик, министр промышленности Временного правительства.
 1952 — Сергей Труфанов (р. 1880), русский духовный деятель, иеромонах-расстрига, политик и авантюрист.
 1960 — Зора Ниэл Хёрстон (р. 1891), американская фольклористка, антрополог и писательница.
 1972
 Дино Буццати (р. 1906), итальянский писатель и журналист.
 Борис Зайцев (р. 1881), русский писатель и переводчик, эмигрант.
 1973 — Владимир Белокуров (р. 1908), актёр (фильмы: «Валерий Чкалов», «Мёртвые души», «Воскресение», «Полосатый рейс», «Неуловимые мстители» и др.).
 1975 — Антонин Новотный (р. 1904), первый секретарь ЦК КП Чехословакии (1953—1968 гг.), президент ЧССР (1957—1968 гг.).
 1976 — Марсель Бродхарс (р. 1924), бельгийский художник-сюрреалист, поэт и кинорежиссёр.
 1980 — Айдын Карадаглы (р. 1929), диктор азербайджанского радио.
 1988 — Клаус Фукс (р. 1911), немецкий физик-теоретик, работавший на советскую разведку.
 1991 — Леонид Ленч (настоящая фамилия Попов; р. 1905), русский советский писатель.
 1996 — Иосиф Бродский (р. 1940), русский поэт, лауреат Нобелевской премии (1987).
 1999 — Валерий Гаврилин (р. 1939), композитор, народный артист РСФСР.

XXI век 
 2002 — Астрид Линдгрен (р. 1907), шведская писательница.
 2005 — Джим Капальди (р. 1944), британский барабанщик, певец и автор песен, один из основателей рок-группы «Traffic».
 2007 — Карел Свобода (р. 1938), чешский кинокомпозитор.
 2016 — Сигни Толи Андерсон (р. 1941), американская певица, первая солистка группы «Jefferson Airplane».
 2017 — Александр Тиханович (р. 1952), эстрадный певец, народный артист Беларуси.
 2021
 Рышард Котыс (р. 1932), польский актёр театра и кино.
 Пауль Крутцен (р. 1933), нидерландский химик, специалист в химии атмосферы, нобелевский лауреат (1995).
 Василий Лановой (р. 1934), советский и российский актёр театра и кино, народный артист СССР.
 Сисели Тайсон (р. 1924), американская актриса, обладательница «Оскара», «Тони», двух премий «Эмми».

Народный календарь, приметы и фольклор Руси 
Павел Фивейский. Отдание. День Отдания или Видения.
 Коли на день Павла ветер — год будет сырой.
 Звёздная ночь сулит добрый урожай льна.
 Если звёзды сильно блестят, то быть морозу, а коли звёзды тусклые, то будет тепло.
 Если с севера показались тучи, то оттепели не жди.
 Снежный буран днём на Павла предвещает крепкий мороз ночью.
 По дню смотрится, каким будет лето: ясно — сухое и жаркое; ветрено — холодное; осадки — дождливое. Идеальный вариант — спокойная пасмурная погода.

См. также

Примечания